«Лиса́ и медве́дь» — рисованный мультфильм, который сняла режиссёр Наталия Котовщикова (Голованова) в 1975 году по мотивам русской народной сказки.

Сюжет 
Медведь запасся на зиму бочкой мёда, но к нему приходит лиса и просится пожить в уюте денёчек. Добрый медведь соглашается. Ночью лиса просыпается и стучит хвостом по печке. Медведь вскакивает, а лиса говорит что это за ней, старой лекаркой, якобы пришли и зовут помогать — ребёнок заболел. Медведь отпускает лису, а она тихонько съедает немного мёда. На следующий день медведь делает себе сани и скатывается с горки по опавшим осенним листьям, пока ещё не зима, а лиса гуляет на поле подсолнухов. Медведь спрашивает лису: «Как ребёнка то звать?» Лиса отвечает: «Верхушечкой!» На вторую ночь лиса снова врёт, что за ней пришли, идёт на чердак и съедает ещё мёду. На следующий день повторяется то же самое — медведь катается с горки хотя ещё не зима, а лиса ходит по полю подсолнухов. Медведь снова спрашивает: «Как ребёнка зовут?» Лиса отвечает: «Серёдочкой!» На третью ночь она опять врёт, что за ней пришли, поднимается на чердак, съедает мёд до конца и засыпает перед бочкой. Утром медведь не застал лису дома и поднимается на чердак. Там он видит лису, которая спит перед пустой бочкой. «Ну что кума? Как ребёночка то звать?» — спрашивает медведь. «Остаточек», — сонно сказала лиса, а когда она проснулась и увидела медведя, то вскочила и выпрыгнула в окно. Бедный медведь остался без мёда, а ведь наступает зима.

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма

Призы 
 1976 — Приз на XIV МКФ для детей и юношества в Хихоне (Испания).

Литература 
  Книга по мультфильму.

Примечания

См. также 
 Список мультфильмов студии «Союзмультфильм»

Ссылки 
 
 Приз на XIV МКФ
 
 Лиса и медведь на Multmir.net

Рисованные мультфильмы СССР 1975 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по русским народным сказкам
Мультфильмы о говорящих лисах
Мультфильмы о говорящих медведях